Ansprache bezeichnet:

 eine Rede
 den Einschwingvorgang eines Musikinstruments, insbesondere bei Blasinstrumenten.
 die Erfassung und Beschreibung der Böden, Einordnung geologischer Merkmale bei einer Bodenkartierung, siehe Kartierung (Geowissenschaften)#Bodenkunde

Siehe auch:
Anrede
Ansprechen
Anspruch
Compliment de clôture
 Kapitelansprache